Meanie (Plural Meanies) steht für:
 Meanie 2.0T, Mittelmotor-Sportwagen in der Optik des klassischen Mini Cooper
 Meanies, gefüllte Kuschelfiguren in Anlehnung an die Beanie-Figuren
 Blue Meanie, eine der zahlreichen musikhassenden Figuren in Yellow Submarine (Film)
 Chief Blue Meanie, Häuptling der zahlreichen musikhassenden Figuren in Yellow Submarine (Film)